Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2015 de l’US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
L'Espagnole Anabel Medina et le Suédois Robert Lindstedt remplacent la paire néerlandaise et tête de série n°5 composée de Michaëlla Krajicek et Jean-Julien Rojer qui déclare forfait avant le début du tournoi.

La paire Eugenie Bouchard-Nick Kyrgios déclare forfait à la suite d'une blessure à la tête de la Canadienne qui la poussera également à abandonner en simple.

Martina Hingis remporte le double mixte avec l'Indien Leander Paes face à Bethanie Mattek-Sands et Sam Querrey, en ne jouant que trois matches (grâce à deux forfaits), tout en s'adjugeant également le titre du double dames avec l'Indienne Sania Mirza. Il s'agit du  du Grand chelem de la saison pour cette paire indo-suisse.

Dotation

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2015
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en août 2015
Tennis en septembre 2015
Sport aux États-Unis en août 2015
Sport aux États-Unis en septembre 2015
Sport à New York en 2015